Neretini – abitanti di Nardò
Neretini – abitanti di Santa Caterina (Nardò)
Neretini – abitanti di Torre Inserraglio